Седмо Светско првенство у одбојци 1970. је одржано у Бугарској од 20. септембра до 12. октобра 1970. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 група по 6 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Чехословачка као светски првак из 1966. и Бугарска као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 4 група. По две првопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 1. – 8. места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 9. – 16. места. Петопласиране и шестопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 17. – 24. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни круг

Група од 17. – 24. места

Група од 9. – 16. места

Група од 1. – 8. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати на FIVB.org
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Бугарској
Одбојка у 1970.